Les Deux Amis est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Deux Amis, la onzième fable du livre VIII de Jean de La Fontaine situé dans le second recueil des Fables de La Fontaine, édité pour la première fois en 1678.
 Les Deux Amis ou le Négociant de Lyon, un drame en 5 actes et en prose de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais représentée pour la première fois à la Comédie-Française en 1770. La scène se passe à Lyon.
 Les Deux Amis, un court roman rédigé en 1830 par Honoré de Balzac, classé actuellement dans les Ébauches rattachées à la Comédie humaine, et qui semble avoir été conçu pour être développé dans la Comédie humaine.
  Les Deux Amis, un film réalisé par Louis Garrel, sorti en 2015.

Voir aussi